WBE ist:

 der IATA-Code von Bealanana, Madagaskar
 die Abkürzung für Wastewater-based epidemiology, (Abwasser-basierte Epidemiologie)
 die Abkürzung für "Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH"

WBE